Kandelsberg ist der Name folgender Orte:

 Kandelsberg (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft der Gemeinde St. Georgen an der Leys, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Kandelsberg (Sarntal), Ortschaft der Gemeinde Sarntal, Südtirol